

Persone 
 André Vicentini – giocatore di calcio a 5 brasiliano naturalizzato italiano
 Augusto Antonio Vicentini – arcivescovo cattolico italiano
 Bonaventura Vicentini – politico italiano
 Eugenio Vicentini – pilota militare alla scuola di Cameri
 Ferdinando Vicentini Orgnani – regista, sceneggiatore e produttore cinematografico italiano
 Filandro Vicentini – letterato, autore di trattati di batteriologia
 Flaviano Vicentini – ciclista su strada italiano
 Giuseppe Vicentini – sismologo e "studioso" dei gas
 Guido Vicentini – avvocato e sindaco di Bergamo dal 1995 al 1999
 Roberto Vicentini – patriarca cattolico italiano.
 Rodolfo Vicentini – membro della Costituente, senatore DC

Altro 
 Palazzo Vicentini – sede della prefettura di Rieti